Алекса́ндр Осипе́нко:
 Осипенко, Александр Викторович (род. 1984) — российский хоккеист.
 Осипенко, Александр Степанович (1910—1991) — генерал-лейтенант авиации, Герой Советского Союза.
 Осипенко, Александр Трофимович (1914—1940) — Герой Советского Союза.
 Осипенко, Александр Харитонович (1919—1994) — белорусский советский прозаик, кинодраматург.